16-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 19 по 22 июля 2001 года на Олимпийском стадионе имени Карло Дзеккини в Гроссето (Италия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1982 года рождения и моложе. В чемпионате участвовали около 900 спортсменов из 41 страны Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 25 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2001 года
Спорт в Италии в 2001 году
лёгкая атлетика юниоры
Чемпионаты Европы в Италии
Спортивные соревнования в Гроссето
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
2001 год в лёгкой атлетике